Чемпионат Уэльса по футболу 2009/2010 годов — 18-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 14 августа 2009 и закончился 24 апреля 2010 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Рил».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 2009 году
Спорт в Великобритании в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010